Mount Wellington steht für:
 Mount Wellington Zinnmine, Zinnmine bei Truro, Cornwall, Großbritannien
 University-Mount Wellington, Fußballverein in Neuseeland

Berge:
 Mount Wellington (British Columbia), Kanada
 Mount Wellington (Neuseeland), Vulkan bei Auckland
 Mount Wellington (Tasmanien), bei Hobart, Tasmanien, Australien
 Mount Wellington (Victoria), Gippsland, Victoria, Australien